Залізнична лінія № 2 Варшава-Західна — Тереспіль — електрифікована, двоколійна залізнична лінія у східній Польщі завдовжки 214,227 км. Частина міжнародної лінії E20, яка є частиною II Пан'європейського транспортного коридору Захід — Схід з'єднуючи Берлін з Москвою.

На теперішній час лінією можна пересуватися зі швидкостями 160 км/год для пасажирських і 120 км/год для вантажних потягів на ділянці Варшава-Рембертув — Біла Підляська (приблизно 80% маршруту). 

У 2016 році було оголошено тендер на адаптацію ділянки Біла Підляська — Державний кордон до згаданих раніше параметрів.

Максимальні швидкості

Бібліографія

Примітки

Посилання 
 
 
 Modernizacja ciągu transportowego Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol 

Залізничні лінії Польщі